Javier Lozano puede referirse a:

 Javier Lozano Alarcón (1962-), político mexicano;
 Javier Lozano Barragán (1933-), cardenal mexicano;
 Javier Lozano Chavira (1971-), futbolista mexicano;
 Javier Lozano Cid (1960-), jugador de fútbol sala español;

 Francisco Javier Lozano (1721-1801), poeta español.